Bouquet final peut être : 

 Bouquet final, une cérémonie traditionnelle occidentale.
 Le « bouquet final » qui clôture un feu d’artifice. 
 Bouquet final, un film français réalisé par Michel Delgado sorti le .
 Bouquet final, un téléfilm français réalisé par Josée Dayan diffusé le  sur France 3.